Gustavs ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Gustavs (1875–1956), von 1903 bis 1948 als Pfarrer auf der Insel Hiddensee
 Eggert Gustavs (1909–1996), deutscher Maler und Grafiker

Siehe auch:
 Kustavi (schwed. Gustavs), Gemeinde im Schärenmeer vor der Küste Südwestfinnlands